est la formule brute de plusieurs isomères.

 octadécaborane, numéro CAS , mélange d'isomères
 n-octadécaborane ou octadecaborane(22), numéro CAS 
 i-octadécaborane ou décaborano(14)[5',6':5,6]décaborane(14), numéro CAS , racémique
 (+)-i-octadécaborane, numéro CAS 
 (–)-i-octadécaborane, numéro CAS 
 décaborano(14)[6',7':5,6]décaborane(14), numéro CAS 

 dimère de nonaborane(11), numéro CAS , mélange d'isomères